Tanga puede también referirse a:
 
 Región de Tanga, región de Tanzania; o
 Tanga (Tanzania), ciudad de Tanzania, capital de la región del mismo nombre.